Nowe Selo („Neues Dorf“, ukrainisch Нове Село) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Nowe Selo (Berehowe) im Rajon Berehowe, Oblast Transkarpatien
 Nowe Selo (Drohobytsch) im Rajon Drohobytsch, Oblast Lwiw
 Nowe Selo (Lwiw, Komarno) im Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Komarno, Oblast Lwiw
 Nowe Selo (Isjaslaw) im Rajon Isjaslaw, Oblast Chmelnyzkyj
 Nowe Selo (Jarmolynzi) im Rajon Jarmolynzi, Oblast Chmelnyzkyj
 Nowe Selo (Ternopil) im Rajon Ternopil, Oblast Ternopil
 Nowe Selo (Lwiw, Kulykiw) im Rajon Lwiw, Siedlungsgemeinde Kulykiw, Oblast Lwiw
 Nowe Selo (Stryj) im Rajon Stryj, Oblast Lwiw

Siehe auch:
 Novo Selo – zur Namenkunde